BSD-licentie, een  software-licentie
Berkeley Software Distribution, een Unix-achtig besturingssysteem
Belgische strijdkrachten in Duitsland, de aanwezigheid van en de gemeenschap rond Belgische militairen in Duitsland
Bestuursdienst (Secretarie), een corcernbrede beleidsafdeling van veel gemeentes.
Bureau Selectie- en Detentiebegeleiding, een afdeling binnen een penitentiaire inrichting